«Резерфорд» () — жидкостный ракетный двигатель американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab. Используется на ракете-носителе «Электрон», созданной новозеландским подразделением компании.

Описание 
В качестве компонентов используются жидкий кислород и керосин (RP-1).

Двигатели устанавливаются на первой и второй ступенях ракеты «Электрон». На первой ступени используется девять двигателей, на второй — один с увеличенным неохлаждаемым сопловым насадком (модификация Rutherford Vacuum).

Название двигателю дано по имени физика Эрнеста Резерфорда, родившегося в Новой Зеландии.

Характеристики 
Тяга ступени на старте составляет 162 кН и повышается до 192 кН в вакууме. Удельный импульс — 303 с. Время работы ступени — около 155 секунд.

Конструкция 
Для подачи в камеру сгорания топлива и окислителя используется два электронасосных агрегата (ЭНА) мощностью 37 кВт. Поскольку каждый компонент подаётся собственным насосом, расход и соотношение компонентов регулируются изменением расхода насосов, а не с помощью дросселя и регулятора как в традиционном ЖРД с использованием турбонасосного агрегата. Такая схема управления двигателем впервые использована на действующей ракете-носителе.

Каждый ЭНА приводится в действие бесщёточным электродвигателем переменного тока, питающимся от установленных на ступени литий-полимерных аккумуляторных батарей через инвертор. Максимальная частота вращения центробежного насоса составляет , что позволяет изменять давление в топливной магистрали от 0,2 до 20 МПа (от 2 до 200 кгс/см²).

Камера сгорания изготовлена из инконеля и охлаждается горючим (регенеративное охлаждение).

Изготовление 
Двигатель собственного производства Rocket Lab. Основные детали (камера, трубопроводы, форсуночная головка) создаются способом 3D-печати. Использование ЭНА позволило упростить изготовление и отработку двигателя и уменьшить его габариты, однако из-за использования тяжёлых аккумуляторных батарей система в целом имеет повышенную в сравнении с ЖРД с турбонасосным агрегатом массу.

Примечания

Литература 
 

Ракетные двигатели США
Керосиновые РД